Hungerford (Berkshire), een plaats in het Engelse graafschap Berkshire
Hungerford (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Hungerford Bridge, een spoorbrug over de Theems in Londen
Margaret Wolfe Hungerford, (1855–1897), Ierse schrijfster